Ex-fan des sixties — альбом Джейн Биркин, выпущенный в 1978 году. Автором всех песен выступил Серж Генсбур. «Dépressive» была вдохновлена «8 сонатой 13 опуса» Людвига ван Бетховена.

Список композиций 
 Ex-fan des sixties (3:00)
 Apocalypstick (2:35)
 Exercice en forme de Z (2:30)
 Mélodie interdite (3:10)
 L’aquoiboniste (2:18)
 Vie et résurrection d’un amour passion (3:07)
 Nicotine (2:30)
 Rocking chair (2:12)
 Dépressive (3:40)
 Le velour des vierges (2:59)
 Classée X (2:07)
 Mélo mélo (2:45)

Слова, музыка Сержа Генсбура

Участники записи 
 Джейн Биркин — вокал
 Брайан Оджерс — бас-гитара
 Дуги Райт — ударные
 Джим Лоулесс — перкуссия
 Алан Хокшоу — аранжировки, дирижёр
Технический персонал
 Питер Олифф — звукоинженер
 Андре Берг — фотография

Примечания

Ссылки 
 Jane Birkin «Ex fan des sixties»`(official live) | Archive INA (title song) на YouTube

Альбомы Fontana Records
Альбомы Джейн Биркин